La Aldea puede hacer referencia a:

 La Aldea (Oña), localidad del municipio de Oña, provincia de Burgos.
 La Aldea (Villarcayo), localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos.
 La Aldea (Málaga), localidad en el municipio de Viñuela, provincia de Málaga.
 La Aldea (Gijón) (L'Aldea), lugar de la parroquia de Santurio, concejo de Gijón, Asturias.
 La Aldea (Laviana) (L'Aldea), lugar de la parroquia de El Condao, concejo de Laviana, Asturias.
 La Aldea (Tarragona) (L'Aldea), municipio de la provincia de Tarragona.
 La Aldea del Obispo, municipio de la provincia de Cáceres.
 La Aldea de Puy de Cinca, localidad del municipio de Secastilla, provincia de Huesca.
 La Aldea del Puente, localidad del municipio de Valdepolo, provincia de León.
 La Aldea de la Valdoncina, localidad del municipio de Valverde de la Virgen, provincia de León.
 La Aldea de San Nicolás, municipio de la provincia de Las Palmas.

Películas
La Aldea nombre para Latinoamérica de la película The Village, El Bosque para España.